Charme peut servir à désigner :
 le charme, arbre à feuilles caduques ;
 le charme, chant magique ou sortilège (voir « charmeur de serpents ») ;
 le charme : qualité prêtée à qui exerce une attraction comparable à un sortilège ; être charmant, charmeur, doué de charme, c'est plaire à autrui.Le charme se distingue de la beauté car il n'est pas forcément lié à des considérations strictement esthétiques ou à des canons, mais plutôt à une situation particulière, à des attitudes, des gestes, une intonation, c'est-à-dire à un contexte et aussi à une « bulle temporelle » dans laquelle est pris celui qui admire et qui attribue un charme à quelqu'un. C'est une notion essentiellement baroque, furtive, insaisissable, donc particulièrement difficile à définir. Le charme est d'ailleurs souvent qualifié d'« indéfinissable ». Il se rapproche de la notion de « séduction », qui est aussi, étymologiquement, une tromperie, voire un dévoiement. Voir aussi « charisme (psychologie) ».

 Le quark charme est l'une des particules élémentaires décrites par la physique des particules.
 L'expression « de charme », dans des locutions comme magazine de charme, film de charme, photo de charme, actrice de charme, est un euphémisme pour « érotique » voire « pornographique ».
 La tour de Charme est le point central de l'empire de la Dame, dans le monde de fantasy de Glen Cook.

Toponymie 
En toponymie, un lieu-dit Le Charme ou Les Charmes ne fait pas toujours référence au nom de l'arbre : comme Charmet ou Charmont, il peut aussi avoir pour origine le latin populaire calmis, d'origine pré-indoeuropéenne, qui signifie « pâturage de plateaux incultes ».

Voir aussi 
 
 Charmes-Chambertin, climat de vin AOC de Bourgogne de l'appellation Côte de Nuits produit à Gevrey-Chambertin, dans le département de la Côte-d'Or
 Les Charmes, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône

Notes et références